Breitling:

 Breitling — торговая марка, под которой выпускаются швейцарские часы в кантоне Юра.
 Breitling — частная пилотажная группа, спонсируемая компанией Breitling.